Smyków heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Smyków (Daleszyce), Dorf im Powiat Kielecki der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Daleszyce
 Smyków (Powiat Konecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Konecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Smyków (Przyrów), Dorf im Powiat Częstochowski der Woiwodschaft Schlesien; siehe Gmina Przyrów